Le Tournament of Champions 2007 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2007, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . Amr Shabana remporte le titre en battant Anthony Ricketts en finale sur abandon.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2007
Squash en 2007
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2007
Sport aux États-Unis en mars 2007